Mikuty peut désigner en Pologne :
 Mikuty, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Mikuty, village de la voïvodie de Podlachie